Italiaans voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Italiaans voetbalelftal onder 19 (vrouwen)